Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки, (Јапан) одржано је 26. августа на Нагаји стадиону.

Титулу светске првакиње из Хелсинкија 2005. није бранила Олга Рјабинкина из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарки из 18 земаља. У квалификацијама које су одржане пре подне такмичарке су биле подељене у две групе по 14. Дванаест најбољих такмичило се увече, истог дана у финалу.

  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1) 
  (1) 
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (3)
  (3) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2007.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | Наталија Лисовска
| rowspan="2" | 
| 22,63
| Москва, СССР
| 7. јун 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
| 21,24| Рим, Италија
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи резултат сезоне| Петра Ламерт
| 
| 20,04| Цевен, Немачка
| 26. мај 2007.
|-
| Афрички рекорд| Вивијан Чуквумика
| 
| 18,43| Волнат, САД
| 19. април 2003.
|-
| Азијски рекорд| Ли Мејсу
| 
| 21,76| Шиђаџуанг, Кина
| 23. април 1988.
|-
| Североамерички рекорд| Белси Лаза
| 
| 20,96| Мексико, Мексико
| 2. мај 1992.
|-
| Јужноамерички рекорд| Елисанжела Адријано
| 
| 19,30| Туња, Колумбија
| 14. јул 2001.
|-
| Европски рекорд| Наталија Лисовска
| 
| 22,63| Москва, СССР
| 7. јун 1987.
|-
|Океанијски рекорд| Валери Вили
| 
| 20,20| Крајстчерч, Нови Зеланд
| 28. јануар 2003.
|-
!colspan="6"|Рекорди после завршетка Светског првенства 2007.
|-
| Најбољи резултат сезоне| Валери Вили
| 
| 20,54| Осака, Јапан
| 26. август 2007.
|}

 Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичарки године у бацању кугле пре почетка првенства (25. августа 2007), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

 Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 26. августа 2007. године у 10:30 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе по 14. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 18,35 метара (КВ), коју је испуниле 9 такмичарки, а 3 се пласирало према постигнутом резултату (кв''').,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 26. авгута 2007. године у 19:45 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном